Лоха:

 Лоха — город в Испании, в провинции Гранада в Андалузии.
 Лоха — село в Никольском районе Вологодской области России.
 Лоха — город в Эквадоре.
 Лоха — провинция в Эквадоре.

См. также 
 Лох (значения)